est la formule brute de plusieurs isomères.

 méthylone, numéro CAS 
 toloxatone, numéro CAS